Ibadanprachtwever
 Kuifprachtwever
 Rachels prachtwever
 Roodbuikprachtwever
 Roodkeelprachtwever
 Roodkopprachtwever
 Roodkruinprachtwever
 Schildprachtwever
 Wolters prachtwever
 Zwartkeelprachtwever